«Длинный язык» — рассказ Антона Павловича Чехова. Написан в 1886 году, впервые опубликован в 1886 году в журнале «Осколки» № 39 от 27 сентября с подписью А. Чехонте.

Публикации 
Рассказ А. П. Чехова «Длинный язык» написан в 1886 году, впервые опубликован в 1886 году в журнале «Осколки» № 39 от 27 сентября с подписью А. Чехонте, вошёл в собрание сочинений писателя, издаваемое А. Ф. Марксом. Рассказ был напечатан с цензурными правками, о чем свидетельствует письмо В. В. Билибина, бывшего секретаря редакции журнала «Осколки», который писал Чехову: «Цензор зарезал Вам „длинный язык“!».

А. П. Чехов до 1888 года не был в Крыму, а знакомство с обстановкой на курорте он получил от бесед с И. И. Левитаном, который в 1886 году бывал у Чеховых в Бабкине после отдыха в Крыму.

При жизни Чехова рассказ переводился на болгарский, немецкий, норвежский, сербскохорватский и финский язык.

Критика 
Критика не обошла вниманием рассказ. Критик В. В. Билибин в 1886 году писал в письме Чехову: «За „Длинный язык“ одобряю. Хорошо».

Н. К. Михайловский считал рассказ — примером отношения Чехова к ситуациям, в которых нет ничего особенно забавного. В рассказе, как писал критик, показан «беззаботно веселый, благодушный, поверхностный и, если угодно, примирительный смех» и «ничего кроме смеха» не имеется в виду — «лишь бы было смешно».

Персонажи 
 Наталья Михайловна, молодая женщина, побывавшая в Ялте.
 Вася, муж Натальи, статский советник.

Сюжет 
Действие рассказа происходит дома у Натальи Михайловны. Она недавно приехала с отдыха в Ялте и рассказывает мужу Васе, какие видела прелести в Крыму. Муж ее внимательно слушает и изредка задает вопросы. Он поинтересовался ценами в Ялте, но жена сказала, что ей удалось снять там номер за двадцать рублей в сутки на двоих с Юлией Петровной. С ней они и осматривали природу Крыма. В поездку на гору Ай-Петри они брали лошадь и проводника — татарина по имени Маметкул. К нерусским Наталья Михайловна имеет предубеждения, но и подруга, корчившая из себя святую, показала себя с неожиданной стороны. Юлия Петровна во время их поездки на гору с проводником — татарином притворилась заболевшей и закричала: «Ох, … умираю! Дурно! Не могу дальше ехать!» и попросила Наталью Михайловну с её Сулейманом вернуться в город и привезти ей на гору бестужевских капель. Когда Вася стал выяснять — кто этот Сулейман, то жена возмутилась, сказав, что не потерпит подозрительности. Её Сулейман был послушным проводником, и она ему "даже … в самых патетических местах …говорила: «А все-таки ты не должен забывать, что ты только татарин, а я жена статского советника!»

Особо Наталью Михайловну возмутила Юлия за то, что, когда она позвала к себе вечером Маметкула, пассию Юлии, и провела с ним вечер, то вдруг примчалась Юлия и «сделала им сцену». Вася крякнул и высказал мысль, что дамам там весело жилось. Наталья на это обиделаcь: «Я знаю, о чем ты думаешь! Всегда у тебя такие гадкие мысли!» После этого она замолчала.

Экранизация 
 В 1954 году в рамках польского сериала «Телевизионный театр» вышел телеспектакль «Длинный язык. Беззащитное существо. Хирургия» Режиссёр Эстера Воднарова
 1998 — новелла «Длинный язык» в восьмой серии телесериала «Чехов и Ко». В ролях: Евгений Киндинов — Васечка, муж; Елена Проклова — Наталья Михайловна, жена

Литература 
 Чехов А. П. Длинный язык// Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1974—1982.
 Voir Dictionnaire Tchekhov, Page 157, Françoise Darnal-Lesné, Édition L’Harmattan, 2010, ISBN 978 2 296 11343 5.
 La Langue trop longue, traduit par Madeleine Durand et Édouard Parayre, révision de Lily Dennis, Bibliothèque de la Pléiade, éditions Gallimard, 1967, ISBN 978 2 07 0105 49 6.

Ссылки 
 А. П. Чехов. Длинный язык. Оригинальный русский текст.
 Студийный показ пьесы по рассказу А. П. Чехова «Длинный язык».

Примечания 

Рассказы Антона Чехова
Рассказы 1886 года
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Осколки»